Il singolare del St. Petersburg Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Grosjean era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Àlex Corretja.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale 6–4, 6–3 Sargis Sargsian.

Teste di serie

  Rainer Schüttler (semifinali)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Gustavo Kuerten (campione)
  Maks Mirny (primo turno)

 Michail Južnyj (secondo turno)
 Vince Spadea (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (secondo turno)
 Marat Safin (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

St. Petersburg Open 2003
ATP Tour 2003